Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.

Транспортный налог впервые появился в 1908 году в США, почти одновременно с появлением автомобиля Ford Model T, тогда сумму налога включали в стоимость бензина.

Россия 
Транспортный налог относится к региональным налогам. Величину налога, порядок и сроки его уплаты, формы отчётности, а также налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов РФ. Федеральное законодательство определяет объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления налога и пределы налоговых ставок.

История 
В современной истории России транспортный налог был введён законом «О дорожных фондах в Российской Федерации» от 18 октября 1991 года. Средства, получаемые от транспортных налогов, шли на содержание, ремонт и реконструкцию автодорог. В 2010 году право установления ставки транспортного налога было предоставлено регионам.

Объект налогообложения 
Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолёты, вертолёты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Налоговые ставки на легковые автомобили 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчёте на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм-силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах.

Данный налог в Российской Федерации должен был быть отменен в течение 3-х лет с 2009 года взамен ввода акцизов на топливо, но этого не произошло. Более того: акцизы на топливо все-таки были введены,

Ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более чем в 10 раз. Кроме того, законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учётом срока полезного использования транспортных средств.

Эти налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз (кроме уменьшения налоговых ставок в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л. с. включительно).

Украина 
Ставки и прочие вопросы налогообложения определены Налоговым кодексом Украины. Плательщиком налога на транспортные средства являются физические лица, которые осуществляют первую регистрацию на Украине, регистрацию, перерегистрацию транспортных средств и/или имеют зарегистрированные на Украине собственные транспортные средства, которые и являются объектом налогообложения.

Налоговые ставки при первой регистрации легковых автомобилей 
Налоговая ставка исчисляется в гривнах с каждых 100 см³ объёма цилиндров двигателя.

Транспортные средства, оснащенные электродвигателем — 0,5 грн с 1 кВт.

Налоговые ставки при перерегистрации и очередном техническом осмотре 
Налоговая ставка исчисляется в гривнах с каждых 100 см³ объёма цилиндров двигателя.

Транспортные средства, оснащенные электродвигателем — 0,5 грн с 1 кВт.

США 
Федерального транспортного налога не существует, однако во всех штатах установлен ежегодный сбор за регистрацию транспортного средства. Помимо этого, некоторые штаты облагают владение транспортными средствами дополнительными налогами.

Израиль 
В Израиле сумма транспортного налога зависит от степени загрязнения окружающей среды. По этому показателю в 2009 году все транспортные средства были поделены на 15 экологических групп. Минимальный налог — 10% стоимости транспортного средства — платят владельцы электромобилей, максимальный же налог для самых «вредных» автомобилей составляет 92% стоимости машины. В среднем налоговая нагрузка составляет около 70% стоимости транспортного средства.

Германия 
В Германии с 2009 года налог взимается и за объём двигателя и за объём выброса углекислого газа. Владельцы автомобилей с бензиновыми двигателями платят 2 евро за каждые 100 см³, владельцы автомобилей с дизельными двигателями — 9 евро за каждые 100 см³.

Другие страны 
В большинстве стран не существует единого транспортного налога. Вместо него могут взиматься следующие налоги:
 налог на имущество — налог, прямо или косвенно зависящий от стоимости автомобиля. Несмотря на существование подоходного налога, во многих странах взимается и налог на имущество; от этого налога обычно труднее уклоняться, чем от подоходного налога;
 дорожный налог — налог, деньги от уплаты которого идут на строительство и ремонт автотрасс;
 экологический налог — налог, стимулирующий приобретение автомобилей, меньше отравляющих атмосферу, либо пользование не загрязняющими типами транспорта (метро, троллейбус).

Некоторые из этих налогов могут отсутствовать, быть скрытыми либо объединяться вместе.

Примечания

Ссылки 
 Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога официальный сервис ФНС России

Налоги